

Ронко ()
 Ронко-Б'єллезе — муніципалітет у регіоні П'ємонт, провінція Б'єлла
 Ронко-Бріантіно — муніципалітет у регіоні Ломбардія, провінція Монца і Бріанца
 Ронко-Канавезе — муніципалітет у регіоні Емілія-Романья, провінція Парма

Ронко-сопра-Аскона — громада в кантоні Тічино